Acconcia ist der Familienname folgender Personen:

 Augusta Acconcia Longo, italienische Byzantinistin
 Italo Acconcia (1925–1983), italienischer Fußballspieler